Арней Шечеркадіч (, *, Вогоща, СР Боснія і Герцеговина, Югославія) — більш відомий під сценічним ім'ям як Arnej, канадський музикант і ді-джей боснійського походження, грає музику у жанрі транс.

Біографія 
Арней народився в маленькому селі в передмісті Сараєво. Але переїхав до Канади у місто Торонто разом із сім'єю, будучи ще дитиною, де і проживає до сих пір. Був названий Продюсером року Арміном ван Бююреном у 2008 році, а його треки «Strangers We've Become» та «The Return» опинились на компіляції Арміна A State of Trance 2008. Він також працював над створенням саундтреків та звукових ефектів до комп'ютерної гри Heroes of Newerth.

Дискографія

Альбоми компіляцій 
 2008: Tranceposition Vol. 1
 2010: The Journey Unknown (Collected Works)
 2011: Musical Evolution (The First Chapter)
 2012: Arnej — 15 Unreleased Tracks Arnej & 8 Wonders

Сингли

2004 
 The Morning After as 8 Wonders [Somatic Sense Recordings]
 8th Wonder as 8 Wonders [Lost Language Records]

2007 
 The Morning After as 8 Wonders [Somatic Sense Recordings]
 8th Wonder as 8 Wonders [Lost Language Records]

2008 
 7 Days [Pilot6 Recordings]
 Bella [Pilot6 Recordings]
 They Always Come Back [Coldharbour Recordings]
 The Ones That Get Away [Armind Records]
 The Return as 8 Wonders [ A State Of Trance Recordings]
 Fading Memories as 8 Wonders [ A State Of Trance Recordings]
 Eventuality as 8 Wonders [ A State Of Trance Recordings]
 Life Goes as 8 Wonders [ A State Of Trance Recordings]

2009 
 Strangers We've Become ft. Josie [Armind Records]
 Dust In The Wind [Coldharbour Recordings]
 Tomorrow Never Comes [Coldharbour Recordings]
 There Are No Coincidences [Coldharbour Recordings]
 The Liftoff as 8 Wonders [ A State Of Trance Recordings]
 Unwritten as 8 Wonders [ A State Of Trance Recordings]
 Everything's Been Written as 8 Wonders [ A State Of Trance Recordings]

2010 
 We Need Them [Coldharbour Recordings]
 For The People [Coldharbour Recordings]
 They Need Us [Coldharbour Recordings]
 Ping Pong [Coldharbour Recordings]
 The Day Will Come [Armind Records]
 The Strings That Bind Us [Armind Records]
 Arnej vs 8 Wonders — Beginning Of The End [ A State Of Trance Recordings]
 Arnej vs 8 Wonders — The Crossover [ A State Of Trance Recordings]

2011 
 Through The Darkness [Arnej Music]
 Free Of You Ft. Sally Saifi [Arnej Music]
 X as 8 Wonders [Arnej Music]

2012 
 The Second Coming [Coldharbour Recordings Red]
 7even [Coldharbour Recordings Red]
 Pariah [Coldharbour Recordings Red]
 We Unite [Coldharbour Recordings Red]
 True Lies [Coldharbour Recordings Red]
 No Turning Back [Arnej Music]
 Cosmic Gate & Arnej — Sometimes They Come Back For More [Black Hole Recordings]
 Arnej & Ер'ян Нільсен — The Music Makers [Arnej Music]

2013 
 Paul van Dyk & Arnej — We Are One 2013 [Vandit Records]

2014 
 Ambrosia [Vandit Records]
 Fusion [Black Hole Recordings]
 The Burrow [Black Hole Recordings]
 This Isn't Goodbye [Black Hole Recordings]

2017 
 We Still Need Them [Be The Change Records]
 I Will Always Remember You [Be The Change Records]
 The Forgotten [Be The Change Records]
 Better Days [Be The Change Records]

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 

Боснійські музиканти
Трансові музиканти